Ле-Шела́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Административный центр кантона Ле-Шелар. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07064.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 3285 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 2043 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1460 были экономически активными, 583 — неактивными (показатель активности — 71,5 %, в 1999 году было 74,0 %). Из 1460 активных работали 1348 человек (715 мужчин и 633 женщины), безработных было 112 (54 мужчины и 58 женщин). Среди 583 неактивных 129 человек были учениками или студентами, 281 — пенсионерами, 173 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Вайльмюнстер (Германия, с 1963)

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш